China nacionalista puede referirse a:
 La República de China (1912-1949) bajo el gobierno del Kuomintang y su gobierno nacionalista.
 La República de China, más conocida como Taiwán, gobernada por el Kuomintang antes de la democratización de Taiwán.
 El área libre de la República de China, zona gobernada por los nacionalistas del Kuomintang.